Појам Гаспар де Колињи може да се односи на:
 Гаспар I де Колињи,
 Гаспар II де Колињи,